Odległość Bhattacharyya jest miarą stosowaną w statystyce do oszacowania różnicy między dwoma rozkładami prawdopodobieństwa. Jest specjalnym przypadkiem bardziej ogólnej odległości Chernoffa.

Definicja 
Dane mamy dwa rozkłady prawdopodobieństwa  Współczynnik Bhattacharyya definiuje się jako
 

Odległość Bhatacharyya definiuje się jako:
 

Współczynnik  leży w przedziale  zatem

Wzory dla poszczególnych rozkładów

Zobacz też 
 kąt statystyczny

Przypisy 

Bhattacharyya